Aldo Gargani (1933-2009) – filosofo italiano
Angelo Gargani (1939) – magistrato e dirigente pubblico italiano
Giuseppe Gargani (1935) – politico italiano
Giuseppe Torquato Gargani (1834-1862) – poeta e letterato italiano
Maria Gargani, in religione Maria Crocifissa del Divino Amore (1892-1973) – religiosa italiana